Bernuy-Zapardiel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bernúy-Zapardiel, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Bernuy-Zapardiel (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar